Osoby o tym nazwisku:
 Oleg Łosik – radziecki dowódca wojskowy
 Tomasz Łosik – polski malarz, grafik, rzeźbiarz